Jílino (Vorónej), localitat de la província de Jílino, a Rússia
 Jílino (Crimea), localitat de la República de Crimea, a Rússia